Alfredo Ottaviani, né le  à Rome et mort le  au Vatican, était un archevêque et cardinal qui fut secrétaire du Saint-Office puis pro-préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi entre 1959 et 1968.
Jean de Crescenzi Ottaviani (1000-1045) est le nom du pape Sylvestre III.
Jim Ottaviani, auteur américain de bandes dessinées.
Thierry Ottaviani, écrivain et essayiste.